La vampa – film del 1915 diretto da Carlo Simoneschi
La vampa – film del 1916 diretto da Achille Consalvi
La vampa (The Cheat) – film del 1923 diretto da George Fitzmaurice